Запоте Бланко има више значења:

 Запоте Бланко, Лос Запотес (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Запоте Бланко (Сан Педро Атојак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Запоте Бланко (Санто Доминго Томалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику